Chinook, Csendes-óceán felől érkező meleg szél
 Chinook, észak-amerikai indián nyelv
 CH–47 Chinook, szállító helikopter
Biológia
 Chinook, amerikai kutyafajta
 Chinook, komlófajta
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Chinook, település Montana államban
 Chinook, település USA Washington államban